She Moves – gruppo musicale pop statunitense
 She Moves Through the Fair – tradizionale canzone folk irlandese
 She Moves On – singolo estratto dall'album The Rhythm of the Saints di Paul Simon del 1990
 She Moves She – singolo del 2003 pubblicato dall'album Rounds
 She Moves in Her Own Way – singolo dei The Kooks del 2006
 She Moves (Far Away) – singolo di Alle Farben con Graham Candy del 2014